

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
 Казым — река, правый приток Оби.
 Казым — село, Белоярский район.
 Сельское поселение Казым — муниципальное образование, Белоярский район.